Змея или Barnard 72 — тёмная туманность в созвездии Змееносца, открытая Эдвардом Барнардом в начале 20-го века. Представляет собой небольшой сгусток межзвёздной пыли, расположенной к северо-северо-востоку от туманности Курительной Трубки. Толщина туманности примерно от ≈2' до ≈3' по краям и ≈6' в середине. Является частью туманности Тёмного Коня.

К югу от туманности также были найдены: B68, а южнее: B69, B70 и B74.

В литературе и играх
 Во вселенной Mass Effect в туманности Змея располагается станция Цитадель, являющаяся политической (здесь находится Совет Цитадели), культурной и финансовой столицей всего галактического сообщества.

См. также 
 Тёмная туманность

Ссылки 
 Туманность Змея на Astronet.ru
 Туманность Змея на Astro.uni-altai.ru

Объекты Барнарда
Тёмные туманности